Villa Medici ist der Name folgender Gebäude, die einmal der Familie Medici gehörten:
Villa Medici (Rom)
Villa Medici L’Ambrogiana
Villa Medici von Artimino	
Villa Medici von Cafaggiolo
Villa Medici von Camugliano	
Villa Medici von Careggi
Villa Medici von Castello
Villa Medici von Cerreto Guidi	
Villa Medici von Fiesole
Villa Medici Poggio Imperiale
Villa Medici (Poggio a Caiano)
Villa Medici von Lappeggi
Villa Medici La Magia
Villa Medici von Marignolle	
Villa Medici von Montevettolini	
Villa Medici von Pratolino
Villa Medici La Petraia
Villa Medici La Topaia
Villa Medici von Seravezza
Villa Medici von Spedaletto

Siehe auch: 
Medici-Villa